Złoczew – miasto w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim
 Złoczew – gmina miejsko-wiejska w województwie łódzkim, w powiecie sieradzkim
 Złoczew – dawna gmina wiejska w guberni kaliskiej

Zobacz też 
 Bitwa pod Złoczewem
 Dekanat Złoczew
 Złoczew (gromada)